Епіна́ль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, адміністративний центр департаменту Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 110 км на південь від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15343 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 31466,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Епіналь 
 Практична інформація про Епіналь
 [ Розташування муніципалітету Епіналь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вогези
Вогези (департамент)